Anais se poate referi la:
Anais, localitate în departamentul Charente, Franța
Anais, localitate în departamentul Charente-Maritime, Franța